Герберт Фрёлих (; 9 мая 1905 — 21 января 1991) — немецко-британский физик. Член Лондонского королевского общества. Лауреат медали им. Макса Планка 1972 года.

Брат известного математика Альбрехта Фрёлиха.

Биография 
В 1927 году Фрёлих поступил в Мюнхенский университет, где в 1930 году получил докторскую степень. Затем некоторое время являлся приват-доцентом во Фрайбургский университет.

По приглашению Якова Френкеля присоединился к ФТИ в Ленинграде в 1933 году. В 1935 году, опасаясь за свою жизнь, был вынужден переехать в Англию. До 1948 года работал в университете Бристоля. По приглашению Джеймса Чедвика, возглавил кафедру теоретической физики в Ливерпульском университете.

С 1973 года — профессор Солфордского университета, сохраняя при этом статус эмерита в Ливерпуле, полученный им в 1976 году.

В 1981 году стал приглашённым профессором университета Пердью.

Примечания

Ссылки 
 
 Фрёлих Герберт

Члены Лондонского королевского общества
Выпускники Мюнхенского университета
Преподаватели Ливерпульского университета
Награждённые медалью имени Макса Планка
Физики Германии
Физики Великобритании
Физики XX века
Иммигрировавшие в Великобританию из Германии
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии